Càpsula vírica.
 Càpsula bacteriana.
 Càpsula (fruit).
 Càpsula d'ampolla, dita Tap corona.
 Càpsula de cafè o te, de cafetera o tetera com la Nespresso.
 Càpsula espacial.
 Càpsula (fàrmac).
 Càpsula del temps.